Slovo Radlice má více významů:
 radlice (nástroj) – součást: buldozeru, sněžných a zemědělských pluhů a dalších strojů
 strojů na zemní práce – dozerů, skrejprů, některých bagrů, ….
 zemědělských pluhů
 sněžných pluhů

názvy lidských sídel
 Radlice – součást Prahy
 Radlice (Volfířov) – část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec
 Radlice (Barchovice) – část obce Barchovice v okrese Kolín
 Radlice (okres Choszczno) – vesnice gminy Choszczno v Západopomořanském vojvodství v Polsku
 Radlice (okres Pyrzyce) – osada gminy Przelewice v Západopomořanském vojvodství v Polsku

 názvy vrcholů
 Radlice (496 m) – Dolní Bukovsko, okres České Budějovice
 Radlice (405 m) – Pustověty, okres Rakovník
 Radlice (Křivoklátská vrchovina) (491,9 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jižně od Terešova v okrese Rokycany
 Radlice (Merklínská pahorkatina) (473,4 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, západně od Horušan v okrese Plzeň-jih
 Radlice (Chudenická vrchovina) (603,7 m) – vrchol v Chudenické vrchovině, jihovýchodně od Kolovče v okrese Domažlice

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno